Magetan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, in der Mitte der Insel Java. Ende 2021 leben hier knapp 700.000 Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Magetan.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 7°30′ und 7°47′ s. Br. und 111°10′ und 111°30′ ö. L. Der zweitkleinste Regierungsbezirk der Provinz grenzt im Westen an den Kabupaten Karaganyar (Provinz Zentraljava), im Norden an Ngawi, im Osten an Madiun und Kota Madiun, im Süden an Ponorogo und im Südwesten an den Kabupaten Wonogiri (Provinz Zentraljava). Der inaktive Vulkan Lawu liegt in diesem Regierungsbezirk.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Bangkalan in 18 Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 235 Dörfer aufgespalten, davon 28 städtischen Typs (Kelurahan).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 35.20.01 || style="text-align:left" | Poncol || style="text-align:left" | Alastuwo || 51,31 || 28.778 || 31.062 || 605,4 || 103,7 || 7 || 1
|-
| 35.20.02 || style="text-align:left" | Parang || style="text-align:left" | Parang || 71,64 || 38.663 || 43.273 || 604,0 || 96,7 || 12 || 1
|-
| 35.20.03 || style="text-align:left" | Lembeyan || style="text-align:left" | Lembeyan Kulon || 54,85 || 36.685 || 41.369 || 754,2 || 96,3 || 9 || 1
|-
| 35.20.04 || style="text-align:left" | Takeran || style="text-align:left" | Takeran || 25,46 || 35.738 || 38.488 || 1.511,7 || 96,7 || 11 || 1
|-
| 35.20.05 || style="text-align:left" | Kawedanan || style="text-align:left" | Kawedanan || 39,45 || 38.998 || 40.939 || 1.037,7 || 94,2 || 17 || 3
|-
| 35.20.06 || style="text-align:left" | Magetan || style="text-align:left" | Ringinagung || 21,41 || 43.008 || 45.235 || 2.112,8 || 95,2 || 5 || 9
|-
| 35.20.07 || style="text-align:left" | Plaosan || style="text-align:left" | Plaosan || 66,09 || 47.848 || 50.735 || 767,7 || 100,6 || 13 || 2
|-
| 35.20.08 || style="text-align:left" | Panekan || style="text-align:left" | Panekan || 64,23 || 49.116 || 56.599 || 881,2 || 98,3 || 16 || 1
|-
| 35.20.09 || style="text-align:left" | Sukomoro || style="text-align:left" | Tinap || 33,05 || 28.884 || 31.715 || 959,6 || 93,0 || 13 || 1
|-
| 35.20.10 || style="text-align:left" | Bendo || style="text-align:left" | Bendo || 42,90 || 37.923 || 40.409 || 941,9 || 93,6 || 15 || 1
|-
| 35.20.11 || style="text-align:left" | Maospati || style="text-align:left" | Maospati || 25,26 || 44.316 || 45.400 || 1.797,3 || 94,7 || 12 || 3
|-
| 35.20.12 || style="text-align:left" | Barat || style="text-align:left" | Mangge || 22,72 || 28.575 || 30.081 || 1.324,0 || 97,4 || 12 || 2
|-
| 35.20.13 || style="text-align:left" | Karangrejo || style="text-align:left" | Prampelan || 15,15 || 22.762 || 24.089 || 1.590,0 || 96,2 || 11 || 2
|-
| 35.20.14 || style="text-align:left" | Karas || style="text-align:left" | Karas || 35,29 || 37.059 || 39.868 || 1.129,7 || 97,3 || 11 || –
|-
| 35.20.15 || style="text-align:left" | Kartoharjo || style="text-align:left" | Kartoharjo || 25,03 || 23.522 || 25.056 || 1.001,0 || 97,1 || 12 || –
|-
| 35.20.16 || style="text-align:left" | Ngariboyo || style="text-align:left" | Ngariboyo || 39,13 || 34.317 || 38.373 || 980,7 || 97,5 || 12 || –
|-
| 35.20.17 || style="text-align:left" | Nguntoronadi || style="text-align:left" | Nguntoronadi || 16,72 || 19.231 || 20.903 || 1.250,2 || 96,5 || 9 || –
|-
| 35.20.18 || style="text-align:left" | Sidorejo || style="text-align:left" | Sidorejo || 39,15 || 25.019 || 27.218 || 695,2 || 99,3 || 10 || –
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.20 || Kab. Magetan || Magetan || style="text-align:right"|688,84|| style="text-align:right"|620.442|| style="text-align:right"|670.812
! style="text-align:right"|973,8||style="text-align:right"|96,8||207||28
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Magetan 689.541 Menschen, davon 350.452 Frauen und 339.089 Männer. Die Bevölkerungsdichte betrug 976,1 Personen pro Quadratkilometer. 98,94 Prozent der Einwohner waren Muslime. Daneben gab es noch kleine Minderheiten von Christen (0,97 %), Buddhisten (0,08 %), Hindus (0,01 %) sowie Konfuzianern.

Der Anteil der Verheirateten an der Gesamtbevölkerung betrug Ende 2021 53,22 Prozent. 37,63 Prozent waren noch ledig, 1,81 Prozent geschieden und 7,35 Prozent verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Magetan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)